Le Royaume des larmes est le vingtième tome des Légendaires, série de bande dessinée de high fantasy de Patrick Sobral. Il est sorti le .

Résumé 

Après avoir perdu la bataille contre les Fabuleux, groupe de voleurs, le Légendaire se lance donc dans cette nouvelle aventure. Afin de discuter du problème, ils se rendent à Orchidia, pendant que le royaume reçoit le royaume de l'Église de l'Infinité.

Un jour après, Ténébris disparaît. Artémus et ses compagnons sont mis derrière les barreaux en essayant de la trouver car ils ne doivent pas déranger la cérémonie du Bâton-Aigle, ce qui va faire de Shun-Day la nouvelle reine. Mais elle met tout en l'air et se retrouve avec le professeur Vangelis. Il lui avoue ses mauvaises intentions et essaye de la tuer. Mais Shun-Day réussi à retrouver son esprit d'oiseau en pleine puissance et le tue.

Pendant ce temps, Ténébris, kidnappée par la capitaine Jadina, se rend dans un garrage. Amy surprend Jadina et se défie. Au moment où Amy va la tuer, le Baton-Aigle apparaît et blesse gravement Amy.

Après, Artémus apparaît sur la scène de combat. Lui et son groupe avait réussi à s'échapper. Mais Jadina est tellement puissante qu'elle réussi à vaincre tout le monde. Elle fait du face-à-face avec Danaël mais ce dernier, au lieu de l'achever, lui offre un baiser. Ensuite elle sera envoyé en prison. 

Mais Shimy a été enlevée par les elfes. Alors, tout le monde va participer au recherches.

L'épisode se termine sur une scène ou la nouvelle reine donne le Bâton-Aigle au propriétaire, qui n'est autre que la capitaine Jadina.

Album de bande dessinée sorti en 2017
Album des Légendaires